

Вільямстон — місто, штат Мічиган
 Вільямстон — місто, штат Північна Кароліна
 Вільямстон — місто, штат Південна Кароліна